Вячесла́в Миха́йлович Ме́льников (7 марта 1954, Павлово, Горьковская область, СССР) — советский футболист, полузащитник, мастер спорта СССР, российский тренер.

Биография 
Начал играть в футбол в горьковском спортинтернате. После школы работал токарем. В армии служил под Тамбовом в войсках ПВО, играл на первенство ПВО. Участвовал в финале первенства вооружённых сил СССР в Баку, после которого оказался на просмотре в ЦСКА, однако в команду не попал. После демобилизации В 1975 году Мельников выступал во второй лиге за горьковскую «Волгу». Летом того же года поступил в горьковский филиал ленинградского Института имени Лесгафта, после чего принял приглашение играть за «Зенит».

Всю карьеру в высшей лиге провёл в «Зените», в составе которого стал чемпионом СССР в 1984 году, бронзовым призёром — в 1980 году, обладателем кубка сезона 1985.

Окончил высшую школу тренеров, являлся главным тренером «Зенита» в 1992—1994 годах. Под руководством Мельникова молодежный состав «Зенита» в 1991 году стал победителем всесоюзного турнира юношеских команд игроков 17–18 лет, а зенитовский дубль в 2002 году занял 2-е место в турнире дублёров.

В 1999—2001 годах работал начальником команды в «Зените». В 2006—2007 годах — главный тренер новокузнецкого клуба «Металлург-Кузбасс». С 16 мая по 25 сентября 2008 — главный тренер «Динамо» СПб.

С 2009 — в клубе «Коломяги».

Примечания

Ссылки 
 Экскурс в историю: три самых чудовищных дня. Питер охватила паника: любимый «Зенит»… исчез!

Футболисты СССР
Игроки ФК «Волга» Горький
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Тренеры ФК «СОЮЗ-Газпром»
Тренеры ФК «Зенит-2»
Тренеры ФК «Новокузнецк»
Тренеры ФК «Динамо» Санкт-Петербург